Leila – żeńskie imię arabskie
 Layla El – modelka i wrestlarka
 Lajla − miasto w Arabii Saudyjskiej
 Layla − piosenka zespołu Derek and the Dominos
 Layla and Other Assorted Love Songs − płyta zespołu Derek and the Dominos